Aching ist der Name folgender 
 Aching (Burghausen), Ortsteil von Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Aching (Gemeinden Braunau, St. Peter), Ortschaft von Braunau am Inn und St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Aching (Gemeinde Hohenzell), Ortschaft von Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich